Кицкани има више значења:

 Кицкани (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Кицкани (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији